Сонома — многозначный термин.

 Сонома — один из округов штата Калифорния.
 Сонома — город в одноимённом округе Калифорнии.
 Сонома — термин введённый Энн Райс в цикле «Вампирские хроники».